Eugène Joseph Delporte, belgijski astronom, * 10. januar 1882, Genappe, Belgija, † 19. oktober 1955.

Odkril je skupno 66 asteroidov, tudi 1221 Amor, ki daje ime amorskim asteroidom in apolonski asteroid 2101 Adonis. Odkril in so-odkril je tudi nekaj kometov, med njimi komet Du Toit-Neujmin-Delporte. Deloval je v Belgijskem kraljevem observatoriju (Observatoire Royal de Belgique) v mestu Uccle (po njem je imenovan asteroid 1276 Ucclia). Tam je leta 1903 začel z delom po doktoratu na Svobodni univerzi v Bruslju.

Leta 1930 je vzdolž črt rektascenzije in deklinacije začrtal sodobne meje vseh nebesnih ozvezdij za epoho B1875,0.

Asteroid 1274 Delportia iz družine Flora (ki ga je sam odkril) in Lunin udarni krater Delporte sta imenovana po njem.

Sklici 

Belgijski astronomi
Belgijski znanstveniki
Odkritelji asteroida
Odkritelji kometa